Санк () — посёлок(község) в медье Бач-Кишкун в Венгрии.

История 
Впервые упоминается в документе 1451 года. Развитие деревни началось с XIX века.

На 1 января 2015 года в посёлке проживало 2395 человек.

Население

Примечания